Reprezentacja Czech w unihokeju mężczyzn – drużyna reprezentująca Czechy w rozgrywkach międzynarodowych w unihokeju mężczyzn.

Historia 
Reprezentacja ta pod względem zdobytych medali MŚ zajmuje czwarte miejsce,w swym dorobku mają jeden medal srebrny oraz dwa brązowe.

Udział w imprezach międzynarodowych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwach Świata

Kwalifikacje do MŚ

Zobacz też 
 Reprezentacja Czech w unihokeju kobiet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Czeskiej Federacji Unihokeja

Czech
Unihokej
Unihokej w Czechach